Rossville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rossville, Queensland, ort, Cook Shire,

USA 

 Rossville, Georgia, ort, Walker County, 
 Rossville, Kansas, ort, Shawnee County, 
 Rossville, Maryland, ort, Baltimore County, 
 Rossville, Tennessee, ort, Fayette County, 
 Rossville, Illinois, ort, Vermilion County, 
 Rossville, Indiana, ort, Clinton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar